Ursachianu - nume de familie din zona județului Botoșani, comuna Todireni, satul Cernești, stabilită înainte de 1800 din Polonia, acest nume se identifica cu un parau "Urschieni" aflat în zona unde locuiesc mai multe familii cu același nume.
 Angraecum UrsachianuM - specie de orhidee in zona Madagascarului, în pădurile tropicale cu mușchi, la altitudini de 1000până la 1200 de metri, ca o miniatură epifită în creștere, caldă până la rece,cu o tulpină erectă, densă cu frunze, care poartă grăsime, cărnoasă, rigidă,verde închis, cu umflături albe verzi. Chiulată, inegal și obtuz bilobateapical, cu frunze cu margini denticulate, care înflorește toamna pe mai multe care apar în același timp, axilar, peduncul scurt, 0,24 până la 0,36" [6 până la 9 mm] lungime, aproape jumătate până în întregime acoperit de 3 la 4 teci, inflorescență cu o singură floare cu bractee florale scurte, mai scurte decât ovarele.

Nume de familie românești